Žugaj ist der Familienname folgender Personen:

 Nenad Žugaj (* 1983), kroatischer Ringer
 Neven Žugaj (* 1983), kroatischer Ringer